Le worodugukakan ou worodougou est une langue mandingue parlée en Côte d’Ivoire.

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 

 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues nigéro-congolaises
 Langues mandées
 Langues mandingues
 Langues par zone géographique
 Langues en Côte d'Ivoire

Liens externes 
 

Inventaire de langues
Langue mandingue
Langue en Côte d'Ivoire